Il singolare del Heineken Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dominik Hrbatý era il detentore del titolo.

Fernando González ha battuto in finale Olivier Rochus 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Guillermo Coria (quarti)
  Tommy Robredo (primo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Vince Spadea (secondo turno)

 Fernando González (campione) 
 Juan Ignacio Chela (semifinali) 
 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Luis Horna (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2005
ATP Tour 2005